

Toponímia 
 El riu Jauer a Saxònia
 El nom allemand de la ciutat Jawor actualment a Polònia
 El ducat de Jauer que el 1346 fusionà amb del ducat de Schweidnitz

Persones 
 Nikolau Magni de Jauer (±1355–1435), teòleg alemany